Non c'è amore più grande (No Greater Love) – film del 1932 diretto da Lewis Seiler
Non c'è amore più grande – film del 1955 diretto da Giorgio Bianchi